Seilerndorf ist der Name folgender Orte:

 Seilerndorf (Litschau), Stadtteil von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Kraličky (Kralice na Hané), Ortsteil von Kralice na Hané in Tschechien; deutsch: Seilerndorf